Omiini — триба семейства долгоносиков, подсемейства Entiminae.

Классификация

Ссылки 

Entiminae